Ци може да се отнася до:

 Източни практики и философия
 Енергията чи
 Ци гун

 Други
 Даниъл Ци
 Ци Дзя Уей (р. 1958), тайвански общественик
 Ци (държава), историческа държава в Източна Азия